Der Ausdruck Rossija (russisch  – das russische Wort für Russland) bezeichnet

Schiffe:
 ein sowjetisches Fahrgastschiff, siehe Patria (Schiff, 1938)
 Rossiya (Schiff, 1985), atomgetriebener Eisbrecher
 Rossija (Schiff, 1896), ein Panzerkreuzer der Baltischen Flotte
 eine Baureihe von Binnenkreuzfahrtschiffen, (Projekt 785), genannt Rossiya-Klasse
 ein Fahrgastschiff dieser Klasse, siehe Rasputin (Schiff)
 ein Fahrgastschiff der Vladimir-Ilyich-Klasse, siehe 
 Rossiya (Schiff, 1973), ein Fahrgastschiff der Rossiya-Klasse (Projekt 1877), Fluss-Fahrgastschiff des Präsidenten der RF

Bauwerke:
 Hotel Rossija, das ehemals größte Hotel Europas in Moskau, 2006 geschlossen und abgerissen
 die russische Fernstraße von Moskau nach Sankt Petersburg, siehe M10 (Russland)
 einen 648 m hohen Wolkenkratzer in Moskau (Grundsteinlegung 17. September 2007), siehe Russia Tower

Weiteres:
 Rossija (Fluggesellschaft), russische Fluggesellschaft
 Rossija (Fernsehsender), russischer Fernsehsender
 den „Zug Nr. 1“ und „Zug Nr. 2“ (Moskau–Wladiwostok und zurück) der Transsibirischen Eisenbahn
 Rossija (Bank), ein Kreditinstitut in Russland
 Rossija (Weinbrand), Marke für russischen Weinbrand

Siehe auch:
 Rossia
 Rosia